Мезрицкий () — чешская фамилия.

 Мезрицкий, Ябин (Jabín Ezechiel Mezřický; XVII век) — чешский писатель, автор труда «Honor exequialis, aneb Kázaní pohřební» (Тренчин, 1658).
 Мезрицкий, Ян (Jan Horiaeus Mezřicky; XVII век) — чешский писатель, автор трудов «Vysvètleni о stavu manzelském» (Прага, 1605), «Pohřebni promlaveni při pohřbu p. Ad. Slavaty z Chlumu» (1616) и др..

Примечания